Шассиньо́ль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 155 км на юг от Орлеана, 36 км на юго-восток от Шатору.

Население 

Население — 568 человек (2007).

Достопримечательности 

 Исторический музей
 Церковь св. Стефана XII-XV веков
 Замок Вильмор ()

Примечания